Jadwiga Strzelecka – polska piosenkarka 
 Jadwiga Strzelecka – polska psycholog
 Jadwiga, księżna strzelecka i niemodlińska – żona Bernarda, księcia niemodlińskiego i strzeleckiego